Andrea Camilleri, Italiaans schrijver
 Charles Camilleri, Maltees componist